Матумба — многозначный термин:

 Матумба — река в Мозамбике
 Матумба — персонаж компьютерной игры «Петька-7», бармен